La Cible est la 77 histoire de la série Tif et Tondu de Will et Denis Lapière. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au . Elle a été renommée Coups durs lors de sa reprise en 1991 dans l'album du même nom.

Univers

Résumé 
En vacances en Provence, le petit Dominique surprend deux hommes alors qu'ils abattent un inspecteur de police. Ce dernier parvient à démasquer un de ses agresseurs, et il paraît stupéfait par ce qu'il voit. De fait, quand Dominique raconte son histoire aux policiers accompagnés de Tif et Tondu, il désigne le commissaire Armand comme l'agresseur ! Or Armand goûtait son vin avec Tif et Tondu au moment du meurtre…

Troublé, Armand demande aux deux détectives de protéger Dominique pendant qu'il enquête. En fait, il sait déjà que le coupable est son frère presque jumeau, un voyou nommé Robert.

Tif et Tondu ramènent la famille de vacanciers à Paris en voiture, trajet compliqué par le caractère du garçon et par des conducteurs peu sérieux. Robert et son complice les rattrapent sur une aire et tentent d'écraser ou capturer Dominique. Dans la bagarre, Tif démasque à son tour Robert et comprend tout, mais Robert s'enfuit en abandonnant son complice assommé.

Mis au courant, Armand déclare que son frère va trop loin; il va cesser de le protéger, l'arrêter et remettre sa démission. Tif et Tondu ne lui en veulent cependant pas, et Dominique enthousiaste, fait remarquer qu'ils ont cassé pas mal de voitures dans l'histoire.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Le petit Dominique, ses parents
 Robert, son complice
 Armand et ses hommes

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1990